Dedê, de voetbalnaam van de Braziliaanse betaald voetballer Leonardo de Deus Santos
 Dédé (film), een Franse film uit 1989
 Dede Kosawa, een Indonesische visser met een zeldzame huidziekte
 Dede (religie), een religieus leider binnen het alevitisme
 Dédé la Canaille, een personage uit de Vlaamse stripreeks De Kiekeboes